O Botola 2 2013-2014 é a 52ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina. IZK Khemisset foi campeão.

Atlas Khénifra garantiram o acesso para a primeira divisão do Marrocos, pela primeira vez em sua história
.

Clubes 2013-14

R : Rebaixados da primeira divisão .
P : Promovidos da terceira divisão .

Tabela
Fonte:

US Témara perdeu um ponto .

Resultados

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2013-14
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos

Futebol de Marrocos